Ле Бретон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Бретон, Давид (род. 1953) — французский антрополог и социолог.
 Ле Бретон, Огюст (1913—1999) — французский писатель.

См. также 
 Ле-Бретон — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Бретон